Ореус — многозначное слово.

Ореус (имя)
 Ореус (епископ Майнца) (V в.).

Ореус (фамилия)
 Ореус, Густав Максимович (1738—1811) — русский военный врач и писатель.
 Ореус, Иван Иванович (1830—1909) — генерал от инфантерии, военный историк.
 Ореус (Коневской), Иван Иванович (1877—1901) — русский поэт, критик.
 Ореус, Иван Максимович (1787—1863) — российский государственный деятель, сенатор.
 Ореус, Максим Максимович (1742—1819) — российский государственный деятель, Выборгский, а затем Финляндский губернатор.
 Ореус, Михаил Фёдорович (1843—1920) — генерал от артиллерии, командир гвардейской конной артиллерии и Гренадерского корпуса.
 Ореус, Фёдор Максимович (1783—1866) — генерал от инфантерии, директор Полоцкого кадетского корпуса, инспектор военно-учебных заведений Российской империи.